Pfaff (z latinského papa – „otec“) může být:

příjmení
 Alfred Pfaff (1926–2008) – německý fotbalista
 Eva Pfaffová (* 1961) – bývalá německá profesionální tenistka
 Ivan Pfaff (1925–2014) – německý historik, publicista a spisovatel českého původu
 Jean-Marie Pfaff (* 1953) – bývalý belgický fotbalista, brankář
 Kristen Pfaff (1967–1994) – americká baskytaristka

další významy
 Pfaff (firma) – německý výrobce šicích a textilních strojů 
 Pfaff Island – malý ostrov Bennettova souostroví u západního pobřeží antarktické Grahamovy země
 Wilder Pfaff (3458 m) – druhý nejvyšší vrchol  Stubaiských Alp